Каличе в русском написании может обозначать ряд независимых понятий.

Географические пункты 
 Каличе-аль-Корновильо () — коммуна в Италии, в регионе Лигурия (провинция Специя)
 Каличе-Лигуре () — коммуна в Италии, в регионе Лигурия (провинция Савона)

Люди 
 Генрих фон Каличе (, 1831—1912) — австро-венгерский дипломат

Прочее 
 Каличе () — характерный для засушливых областей подпочвенный горизонт аккумуляции карбоната кальция

См. также 
 Каличье